O Campeonato Carioca Feminino de 1978 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. O  foi o campeão carioca de 1978

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1978
Esporte no Brasil em 1978
1978 no basquetebol